Reagrupament es una palabra catalana que significa reagrupamiento. Puede referirse a:

 Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, un partido político socialdemócrata de la década de 1970.
 Reagrupament Nacional Català, un partido político independentista catalán fundado en 2009.